Labant bezeichnet
 alternativ den Ort Labuť (Staré Sedliště)

Labant ist der Familienname von
 Vladimír Labant (* 1974), slowakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Laband